Жевре-Шамбертен:

 Жевре-Шамбертен — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор.
 Жевре-Шамбертен — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор.